Ден Бур — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ден Бур, Тон (род. 1943) — нидерландский футболист, полузащитник.
 Ден Бур, Вим (1914—1993) — нидерландский филолог-классик и антиковед.
 Ден Бур, Ян (1889—1944) — нидерландский ватерполист.
 Ден Бур, Ян (1902—1944) — нидерландский футболист, полузащитник.

См. также 
 де Бур